CSE:
 Удаление общих подвыражений - Common subexpression elimination - оптимизация компилятора.
 Читтагонгская фондовая биржа (Chittagong Stock Exchange) — фондовая биржа, расположенная в портовом городе Читтагонг, что в юго-восточной части Бангладеш.
 Google Custom Search Engine — сервис Google, представляющий собой систему персонального (пользовательского) интернет-поиска.